Gevoel, voelen in psychologische zin;
 Tastzin, druk of aanraking voelen;
 Nociceptie, pijn voelen;
 Thermoceptie, warmte of kou voelen.